Симо̀н Синьорѐ () е френска актриса от немски произход.

Биография 

Родена е като Зимоне Каминкер на 25 март 1921 г. във Висбаден, Германия. Печели Оскар за най-добра женска роля през 1959 г. Първоначално се жени за режисьора Ив Алегре и от него има дъщеря Катрин Алегре, която е актриса. Вторият ѝ брак е с Ив Монтан. Американската певица Нина Симон взема артистичното си име от Синьоре. Синьоре е авторка на няколко книги, сред които меланхоличната автобиография „Носталгията вече не е каквато беше по-рано“. Симон Синьоре умира от рак на 30 септември 1985 г. във Франция.

Избрана филмография

Награди 
 Носителка на наградата „Сезар“ за най-добра актриса през 1978 г.

Книги 
 La nostalgie n’est plus ce qu’elle était, Éditions du Seuil, Paris, 1975 .
 Le lendemain, elle était souriante..., Éditions du Seuil, Paris, 1979 
 Adieu Volodia, Éditions Fayard, Paris, 1985 .

Източници

Външни препратки 

 
 

Френски актриси
Носители на „Оскар“
Носители на награда Еми
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Френски писателки
Родени във Висбаден
Починали от рак
Погребани на Пер Лашез